Część Warszawy
 Muranów – historyczna część Warszawy
 Muranów – obszar MSI dzielnicy Śródmieście
 Muranów Wolski – wolska część dawnej historycznej dzielnicy Muranów, oficjalnie Nowolipki
 Muranów Południowy – socrealistyczne osiedle-pomnik wybudowane na gruzach getta
 Muranów Północny – modernistyczne osiedle mieszkalne
 Muranów Zachodni – modernistyczne osiedle mieszkalne
 Dzielnica nalewkowsko-muranowska, znana także jako Dzielnica Północna
 Osiedle Muranów – ustanowione w 1997 r., działające na zasadach jednostki pomocniczej gminy w ramach gminy Warszawa-Centrum oraz w ramach Dzielnicy Śródmieście, w 2011 r. zmieniono nazwę na Osiedle nr I
 Rada Osiedla Muranów – samorządowa jednostka doradcza Dzielnicy Śródmieście

Pozostałe:
 Kino „Muranów”
 Stacja metra Muranów
 Rada Osiedla Muranów
 Ulica Muranowska w Warszawie
 Plac Muranowski w Warszawie

Muranów